Bupleurum gracilescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Rechinger. Bupleurum gracilescens ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
gracilescens